Kickx ist der Name von

Jean Kickx senior (1775–1831), flämischer Botaniker
Jean Kickx (1803–1864), flämischer Botaniker
Jean Jacques Kickx (1842–1887), flämischer Botaniker

Siehe auch:
 Kix